A következő romániai települések neve Breaza:

 Breaza, város Prahova megyében 
 Emberfő, falu Beszterce-Naszód megyében
 Breáza, falu Brassó megyében
 Beresztelke község és községközpont Maros megyében
 Breaza (Neamţ megye)
 Breaza (Suceava megye)